Mladi za Đakovo, lokalna politička stranka na području Đakovštine osnovana 12. kolovoza 2020. godine, na Međunarodni dan mladih. Osnivači stranke su mladi ljudi iz Đakova i njegovih prigradskih naselja koji su se udružili s ciljem pokretanja pozitivnih promjena u Đakovštini. Osnivači s ponosom ističu kako su prva lokalna stranka na području Đakovštine.

Razlog osnivanja Mladih za Đakovo je nezadovoljstvo dosadašnjim političkim strankama, a cilj Mladih za Đakovo je stanovnicima Đakovštine ponuditi novu, mladu, iskrenu i poštenu političku opciju. Mladi za Đakovo nisu niti na lijevoj niti na desnoj strani političkog spektra budući da zagovaraju tzv. »politiku ideja« i »politiku projekata« tvrdeći kako »i lijevi i desni političari mogu imati dobre ideje i pokrenuti dobre projekte«.

Osnivači stranke 
Osnivači stranke mladi su visokoobrazovani ljudi koji svojim znanjima i vještinama žele pridonijeti svojoj lokalnoj zajednici. Osnivači ističu kako su tijekom, ali i nakon školovanja skupili bogato iskustvo u projektima s mladima, umirovljenicima i osobama u lošijem socio-ekonomskom položaju. Projekti koje su pokrenuli ili su u njima sudjelovali članovi Mladih za Đakovo dolaze iz domene obrazovanja, kulture, tehnologije, psihologije, ekonomije i sociologije.

Programske smjernice 
Mladi za Đakovo zalažu se za:
 transparentnost proračuna Grada Đakova i transparentnost zapošljavanja u gradskim tvrtkama
 veće potpore poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima
 smanjenje prireza
 osnivanje javne vatrogasne postrojbe
 osnivanje volonterskog centra i centra za mlade
 izgradnju azila za nezbrinute životinje
 bolju i učinkovitiju promociju đakovačkih proizvoda
 besplatne edukacije za mlade, umirovljenike i nezaposlene
 udruživanje poljoprivrednika u zadruge
 bolje iskorištavanje fondova EU
 više potpora studentima i srednjoškolcima deficitarnih zanimanja

Izvori

Poveznice 
 Web stranica
 Facebook

Hrvatske političke stranke od 1989.
Đakovo